«Ки и Пил» () — американский комедийный скетч-сериал, созданный Киганом-Майклом Кеем и Джорданом Пилом. Каждый эпизод шоу состоит из скетчей, охватывающих различные социальные темы, зачастую с упором на американскую поп-культуру, этнические стереотипы и расовые отношения.

Его премьера состоялась 31 января 2012, а финал был показан 9 сентября 2015 года; было снято 5 сезонов — в общей сложности 53 эпизода. 30 января 2015 года вышел специальный выпуск «Key & Peele’s Super Bowl Special».

Шоу выиграло награду премии «Пибоди» и две прайм-тайм премии «Эмми», а также было номинировано на многие другие, включая Премию Гильдии сценаристов США, NAACP Image Awards, и получило ещё 16 номинаций на премию «Эмми» в различных категориях.

Формат 
Эпизод обычно начинается с короткого скетча. После показа вступительный заставки двое ведущих представляют себя живой аудитории и рассказывают о возможной ситуации, за которой следует скетч, имеющий аналогичную ситуацию. Шоу затем соблюдает данную структуру с показом скетчей, каждый из которых занимает определённое время. Не все сегменты сопровождаются записью из студии.

Начиная с четвёртого сезона, сериал изменил формат, и, вместо зрителей в зале, Ки и Пил обсуждают концепт скетча во время поездки на автомобиле.

Производство 
Канал Comedy Central анонсировал шоу в июне 2011 года. Перед выходом Ки и Пил запустили веб-сериал в поддержку программы. Состоявшаяся в январе 2012 года премьера сериала собрала 2,1 млн зрителей, что сделало шоу самой популярной премьерой на Comedy Central с 2009 года.

По ходу вещания сериал был продлён ещё на четыре сезона, показ которых начался в сентябре 2012, сентябре 2013, сентябре 2014, и июле 2015 года.

Эпизоды 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center;"
|-
! scope="col" style="padding: 0 8px;" colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! scope="col" style="padding: 0 8px;" rowspan="2"| Эпизоды
! scope="col" colspan="2"| Оригинальная дата выхода
|-
! scope="col" | Премьера сезона
! scope="col" | Финал сезона
|-
| scope="row" style="background:#e8dbb8;"|
| 1
| 8
| 31 января 2012
| 20 марта 2012
|-
| scope="row" style="background:skyBlue;"|
| 2
| 10
| 26 сентября 2012
| 28 ноября 2012
|-
| scope="row" style="background:#FF6052;"|
| 3
| 13
| 18 сентября 2013
| 18 декабря 2013
|-
| scope="row" style="background:#006449;"|
| 4
| 11
| 24 сентября 2014
| 10 декабря 2014
|-
| scope="row" style="background:#A4E464;"|
| colspan="2" | Специальный выпуск
| colspan="2" | 30 января 2015
|-
| scope="row" style="background:#EC7600;"|
| 5
| 11
| 8 июля 2015
|| 9 сентября 2015
|}

Повторяющиеся персонажи и скетчи 
 Барак Обама (Джордан Пил) — 44-й президент США, который испытывает трудности с выражением своих истинных чувств и эмоций.
 Лютер (Киган-Майкл Кей) — «злой переводчик» президента Обамы, интерпретирующий его речи посредством гневных тирад. В одном из скетчей выясняется, что у жены Обамы и его дочерей также есть злые переводчики, к помощи которых они обращаются во время общения друг с другом. В апреле 2015 Киган-Майкл Кей выступил на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в качестве переводчика настоящего Барака Обамы. В январе 2017 Пил и Кей в последний раз вернулись к своим образам в выпуске программы The Daily Show.
 Уэнделл Сандерс (Пил) — одинокий мужчина с излишним весом, который любит научную фантастику и фэнтези. Часто выдумывает истории, чтобы убедить других, что он не является нердом.
 Мистер Гарви (Кей) — злой и пугающий учитель на замену, 20-летний ветеран городского образования. Он недоверчив и имеет проблемы с произношением имён учеников. Любые поправки считает проявлением неуважения и ложью, которая хочет выставить его в плохом свете. В марте 2015 было объявлено, что Кей повторит свою роль в полнометражном фильме, «Substitute Teacher», а Пил сыграет его врага.
 Меган (Пил) — молодая женщина, сердитая на своего парня, Андре. Меган показана крайне эгоистичной, невежественной и не знающей социальных норм.
 Андре (Кей) — такой же громкий, но гораздо более интеллигентный парень Меган, берущий на себя вину за конфликты, которые она начинает с другими.
 ЛеШон и Сэмюэл — гей-пара с очень разными характерами и взглядами на брак. Сэмюэл (Кей) — интеллигентен и сдержан, когда дело касается важных решений, в то время как ЛеШон (Пил) — громкий и крайне экстравагантный, постоянно придумывающий бессмысленные и невозможные идеи для их будущего.

Реакция 
Первый и второй сезоны сериала получили хорошие отзывы и оценку 74 из 100 на сайте Metacritic. Третий сезон завоевал признание критиков и заработал оценку 82 на Metacritic. В 2013 году шоу выиграло премию «Пибоди».

24 апреля 2012 года, во время интервью на шоу «Поздним вечером» с Джимми Фэллоном, президент США Барак Обама рассказал о том, что смотрел скетч на себя, назвав его «очень хорошим».

Примечания 

Программы телеканала Comedy Central
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2012 году
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы на английском языке
Программы — лауреаты премии Пибоди
Комедийные дуэты США